Лос Анонитос има више значења:

 Лос Анонитос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Анонитос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Анонитос (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику